Артюшин — фамилия; имеет женскую форму Артюшина.
 Артюшин, Анатолий Алексеевич (1938—2021) — российский учёный в области комплексной механизации животноводства, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент РАН.
 Артюшин, Михаил Алексеевич — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

См. также 
 Артюшино